Commodore kan henvise til flere artikler:

Commodore International – et firma der fremstillede Commodore-computere
Commodore VIC-20 – en computermodel fra 1981
Commodore 64 – en computermodel
Commodore 128 – en computermodel
Commodore Amiga – en computermodel fra 1986
Commodore (titel) – en britisk flotilleadmiral
Opel Commodore − bilmodel fra Opel